Ivanivka může být:

 Ivanivka (Antracytský rajón) – sídlo městského typu v Antracytském rajónu v Luhanské oblasti na Ukrajině
 Ivanivka (sídlo městského typu v Berezivském rajónu) – sídlo městského typu v Berezivském rajónu v Oděské oblasti na Ukrajině
 Ivanivka (Ivanivský rajón v Chersonské oblasti) – sídlo městského typu v Ivanivském rajónu v Chersonské oblasti na Ukrajině

 Bilozerka (Chersonská oblast) – sídlo městského typu v Chersonské oblasti na Ukrajině nazývané Ivanivka v letech 1798–1956